Абрамов Сергій Єгорович — радянський хокеїст.
 Абрамов Сергій Михайлович (1959) — радянський/російський хокеїст, тренер. Заслужений тренер Росії.
 Абрамов Сергій Олександрович (*1944) — російський радянський письменник-фантаст та російський політичний діяч.
 Абрамов Сергій Семенович (1875—1951)— російський бактеріолог, професор Московського університету.